Fohrenburg bezeichnet

 Bad Fohrenburg (auch: „Bad Hinterplärsch“), in Bludenz, Vorarlberg, Österreich, liegendes Heilbad 
 Brauerei Fohrenburg GmbH & Co KG, Bierbrauerei in Bludenz, die zu Rauch Fruchtsäfte gehört